Kunst

 Paul Miller (acteur), Canadees acteur
 Paul Miller (lichtontwerper), Amerikaans lichtontwerper
 Paul Miller (regisseur), televisie regisseur
 Paul D. Miller, beter bekend als DJ Spooky

Sport

 Paul Miller (defensive end), voormalig NFL-speler
 Paul Miller (halfback), voormalig NFL-speler
 Paul Miller (honkbal), honkbal
 Paul Miller (basketbal), Amerikaans basketbalspeler
 Paul Miller (bokser), Australisch bokser
 Paul Miller (ijshockey), voormalig ijshockeyspeler
 Paul Miller (voetballer geboren 1959), Engels voetballer, gespeeld voor Tottenham 
 Paul Miller (voetballer geboren 1968), Engels voetballer, gespeeld voor Wimbledon en Bristle Rovers
 Paul Miller (wielrenner), voormalig wielrenner